ZWE steht für:
 Simbabwe, u. a. Ländercode nach ISO 3166, olympisches Länderkürzel und ITU-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk
 Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Bahnhof Antwerpen-Centraal (IATA-Code)
 Zentrum Wiedereinstellung der Marineunteroffizierschule in Neustadt in Holstein

Abkürzung